Butterflies (рус. Бабочки) -  песня норвежской певицы Туне Дамли из третьего студийного альбома I Know (2009), выпущенная в Норвегии 09 января 2009 года. С этой песней Туне Дамли участвовала в национальном отборе на Евровидение-2009, заняв второе место после Александра Рыбака. Песня содержит элементы композиции Walking On Broken Glass Энии Леннокс и поднялась в норвежском чарте синглов до 2-й позиции.

Список композиций 

Цифровая дистрибуция

Позиции в чартах

История релизов

Примечания 

1. http://www.norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Tone+Damli+Aaberge&titel=Butterflies&cat=s

2. https://itunes.apple.com/no/album/butterflies-single/id300971235

3. http://www.discogs.com/Tone-Damli-Aaberge-Butterflies/release/5368928